Sedlo kan syfta på följande platser:

Sedlo (Kroatien)
Sedlo (Tjeckien)
Vysoký (berg i Tjeckien)